Presjek može značiti:

 Presjek, opći pojam s više značenja, učinak presijecanja

U matematici:
 Presjek skupova, operacija među skupovima
 Presjek dva pravca, sjecište

Slični pojmovi:
 Nuklearni udarni presjek, pokazatelj vjerojatnosti nuklearnih reakcija
 Poprečni presjek, prerez trodimenzionalnog predmeta ravninom

 Presjek (svojstvo), skup svojstava koji daju cjelovitu sliku

Vidi još 
 Presjeka, razdvojba
 Profil (razdvojba)